Whinfield ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Henry Whinfield (1836–1922), britischer Kolonialbeamter und Übersetzer
 John Rex Whinfield (1902–1966), britischer Chemiker